Киряково — название населённых пунктов:

Россия 
 Киряково — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Киряково — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Украина 
 Киряково — село в Зеньковском районе Полтавской области.